1991 Голяма награда на Австралия е седмото за Голямата награда на Австралия и шестнадесети последен кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 3 ноември 1991 година на пистата Аделаида в Австралия.

Репортаж

Промени и Квалификация 
Скудерия Ферари прекратяват договора на Ален Прост, след като французинът критикува отбора си поради слабите резултати през сезона. Тест-пилотът на Ферари и пилот на Минарди, Джани Морбидели заема мястото на французина за последния кръг в Аделаида. Роберто Морено, който пропуска две състезания, се връща в колоната като заместник на Морбидели в Минарди. Отборът на Бенетон не подновява договора на Нелсън Пикет, което означава че това е и последното му състезание във Формула 1. Бертран Гашо се връща обратно във Формула 1 след изтърпяното наказание в затвора, като замества Ерик Бернар в Ларус. Аертон Сена с Макларън печели пол-позицията с време 1:14.041. Неговият съотборник Герхард Бергер е с три десети от времето на бразилеца, уреждайки второ място и първа редица на Макларън. След тях са отборните формации на Уилямс-ите с Найджъл Менсъл и Рикардо Патрезе 3-ти и 4-ти, Бенетон-ите на Пикет и Михаел Шумахер, 5-и и 6-и и Ферари-тата на Жан Алези и Морбидели, 7-и и 8-и. Стефано Модена с Тирел и Пиерлуиджи Мартини с Минарди допълват топ 10.

Състезание 
Силен дъжд обхванаща Аделаида, но състезанието започва с всички пилоти избрали гуми за мокър асфалт. Патрезе губи две позиции на старта и се озовава зад Ферари-то на Алези, но без инциденти в първите обиколки. В 3-та обиколка невидян от телевизионните камери по трасето, Бергер е изпреварен от Менсъл за втора позиция. След това британецът започва да се доближава до Сена, докато Сатору Накаджима с Тирел-Хонда става първият отпаднал от състезанието. Жълтите флагове по трасето попречват на Менсъл да атакува Макларъна на Сена. Следващият от отпадналите е Ламбо-то на Никола Ларини, следван от Ферари-то на Алези и Лижие-то на Тиери Бутсен. Минарди-то на Мартини се завърта на правата Брабам в 10-ата обиколка. Менсъл който е точно зад Сена, се завърта в началото на 16-ата обиколка на правата Уейкфилд Роуд преди третия завой. Микеле Алборето с Футуърк и Стефано Модена с Тирел също губят контрол върху болидите си, но Модена продължава състезанието. Бергер се завърта в същата обиколка както Менсъл на завоя Маутхаус, докато дъждът става все по-силен. Виждайки какви са условията на трасето, Сена размахва ръка към маршалите да спрат състезанието. Накрая състезанието е прекратено в 17-ата обиколка като в края на последната обиколка класирането е Сена, Пикет, Морбидели, Андреа де Чезарис, Алесандро Занарди и Модена. Стюардите, обаче, решават да обявят официалните резултати в края на 14-а обиколка, вместо да бъде с обиколка по-малко след спирането на състезанието. Такава грешка е допусната и по време на ГП на Бразилия за 2003. Състезанието първоначално трябва да бъде възнобновено от стюардите, които показват табела с 10 минути до началото на рестарта. Но поради протестите от страна на Сена и Патрезе състезанието е спряно окончантелно. Така Сена е обявен за победител пред Менсъл, Бергер, Пикет, Патрезе и Морбидели.

С по-малко от 75 процента премината дистанция, половината точки са дадени на пилотите от топ 6. Със Сена и Бергер в зоната на точките, това дава шанс на Макларън да вземе титлата при конструкторите.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия